Вале́рий Матве́ев:
 Матвеев, Валерий (род. 1945) — советский футболист.
 Матвеев, Валерий Александрович (1939—2017) — российский учёный.
 Матвеев, Валерий Евгеньевич (1956—2014) — российский актёр.
 Матвеев, Валерий Николаевич (род. 1940) — российский актёр, певец (тенор), народный артист России.
 Матвеев, Валерий Фёдорович (род. 1941) — советский танцор.